Kopfstein oder Kopfsteine steht für:

 Landform eines Felsens, auch Pilzstein, siehe Pilzfelsen
 Landform eines am Fels liegenden Steines, siehe Wackelstein
 Pflastersteine in ungefährer Größe eines menschlichen Kopfes, siehe Kopfsteinpflaster
 Abschlussstein, siehe Kopfstein (Architektur)
 Besondere Form der Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig, der an das Schicksal der Menschen erinnern soll, die in der Zeit des Nationalsozialismus (NS-Zeit) verfolgt wurden.

Kopfstein ist der Name dieses Naturdenkmals:
 Kopfsteine (Calden), zwei Felsen bei Fürstenwald (Calden), Landkreis Kassel, Nordhessen

Kopfstein ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Kedar-Kopfstein (1923–2013), israelischer Philologe
 Max Kopfstein (auch: Markus Kopfstein; 1856–1924), deutscher Rabbiner
 Petr Kopfstein (* 1978), tschechischer Kunstflugpilot

Siehe auch: